Skarbimierz (gemeente)
 Skarbimierz (powiat Brzeski)